Il doppio del torneo di tennis Mauritius Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Gabriel Trifu che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Rik De Voest 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Robbie Koenig /  Jaroslav Levinský (semifinali)
 Jeff Coetzee /  Rik De Voest (finale)

 Andrei Pavel /  Gabriel Trifu (Campioni)
 Kornel Bardoczky /  Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mauritius Challenger 2004